Saye peut faire référence à :

Hydronymes 
 Saye, ruisseau affluent de l'Isle en Charente et Gironde en France.
 Saye de Melon, affluent du ruisseau précédent, en Gironde et en Charente-Maritime.

Toponymes 

 Saye, village du département de Bassi dans la province du Passoré et la région Nord au Burkina Faso.
 Saye, village du département et la commune urbaine de Ouahigouya dans la province du Yatenga et la région Nord au Burkina Faso.

Personnalités 
 Khadija Saye (1990-2017), photographe gambo-britannique.

Autres 
 Court vêtement que portaient à la guerre les Perses, les Romains et les Gaulois

Homonymie d'hydronyme